Сагдиев — тюркская фамилия арабского происхождения. Образована от ласкательной формы Сагди имени Сагдетдин (араб. Счастливый верующий)

Известные носители:
 Сагдиев, Ёдгар Хабибович (род. 1946) — узбекский актёр и режиссёр, народный артист Узбекистана (1998).
 Сагдиев, Хайрулла Хабибович (род. 1950) — узбекский актёр, заслуженный артист (1980), впоследствии народный артист Узбекской ССР (1990).
 Сагдиев, Махтай Рамазанович (1928—2012) — советский и казахстанский партийный и государственный деятель.
 Сагдиев, Самариддин (1918—1983) — советский таджикский киноактёр, режиссёр телевидения, заслуженный артист Таджикской ССР.

Вымышленные персонажи 
 Борат Сагдиев — вымышленный казахстанский журналист.

См. также 
 Сагдеев
 Сагадеев